

Воздвиженське — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Воздвиженське — село, Клинський міський округ, Московська область

Воздвиженське — село, Шосткинський район, Сумська область